Ю́рий Корне́ев:
 Корнеев, Юрий Борисович (1921—1995) — русский поэт-переводчик.
 Корнеев, Юрий Иванович (1937—2002) — советский баскетболист.
 Корнеев, Юрий Николаевич (1913—1956) — инженер-полковник, автор разработок в области огнезащиты гражданского и военного назначения, лауреат Сталинской премии.